Wyspa Młyńska w Bydgoszczy
 Wyspa Młyńska we Wrocławiu